

Bibliografia